Webertor (Görlitz),   een voormalige stadspoort in de Duitse stad Görlitz
 Webertor (Zittau),    een voormalige stadspoort in de Duitse stad Zittau